Shelby Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Shelby Township (Jefferson County, Indiana)
 Shelby Township (Ripley County, Indiana)
 Shelby Township (Shelby County, Indiana)
 Shelby Township (Tippecanoe County, Indiana)
 Shelby Township (Iowa)
 Shelby Township (Macomb County, Michigan), Charter Township
 Shelby Township (Oceana County, Michigan)
 Shelby Township (Minnesota)
 Shelby Township (South Dakota)